The Lonesome Road – cortometraggio del 1941 prodotto dalla RCM Productions
The Lonesome Road – film del 1917 diretto da David Smith
The Lonesome Road – episodio del 1955 della serie tv The Adventures of Rin Tin Tin